Корм — їжа тварин
 Корм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта